Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. August 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Mason (Ohio)